idea steht für:

 Evangelische Nachrichtenagentur idea
 idéa im Altgriechischen, siehe Ideenlehre

Idea steht für:
 Idea (Gattung), Schmetterlingsgattung der Edelfalter (Nymphalidae)
 Fiat Idea, PKW-Modell (ab 2003)

IDEA steht für:
 IDEA (Software) für Wirtschaftsprüfer und Prüfer der Finanz- und Zollverwaltung
 IDEA League, Allianz einiger europäischer technischer Universitäten
 Individual Development and Adaptive Education of Children at Risk, Wissenschaftszentrum zu Entwicklungs- und Lernprozessen bei Kindern
 Industrial Development Engineering Associates, US-Hersteller, siehe Regency TR-1
 Inspire, Debate, Engage and Accelerate Action, Think Tank der EU-Kommission
 IntelliJ IDEA, integrierte Entwicklungsumgebung für Java-Programme
 International Data Encryption Algorithm, Kryptografie-Algorithmus
 International Institute for Democracy and Electoral Assistance, internationale Organisation mit Sitz in Stockholm

Abkürzung